Асијенда Санта Фе има више значења:

 Асијенда Санта Фе (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Асијенда Санта Фе (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику